Чорний Діл — хребет в Українських Карпатах, у межах Чернівецької області
 Чорний Діл — гора в Чернівецькій області
 Чорний Діл — заказник у Чернівецькій області